Kolding FC var en dansk fodboldklub fra den sydjyske by Kolding. Klubben var en overbygning til de to klubber Kolding Idræts Forening (fodboldafdelingen) og Kolding Boldklub. Efter grundlæggelsen i 2002, har klubben spillet i 1. division og 2. division, hvor det bedste resultat var en 6. plads i 2 sæsoner; 1. division 2006-07 (fodbold) og 1. division 2005-06 (fodbold). Klubben fusionerede i 2011 med Vejle Boldklub under navnet Vejle Boldklub Kolding. Fusionen blev opløst i 2013, da Kolding IF valgte at trække sig fra samarbejdet.

Resultater

Resultater i Danmarksturneringen

DBUs Landspokalturnering

Referencer 

Tidligere fodboldklubber i Danmark
Fodboldklubber under DBU Jylland
Fodbold Club
Etableret i 2002